Profiler (englisch wörtlich für „Profilierer“) steht für:
 Fallanalytiker, erstellt u. a. Profile von gesuchten, unbekannten Straftätern; während der Fallanalytiker eine geschützte Berufsbezeichnung mit einer langjährigen Ausbildung ist, kann sich jeder Profiler nennen
 Profiler (Programmierung), Programmierwerkzeuge, die das Laufzeitverhalten von Software analysieren
 Profiler (Fernsehserie), eine amerikanische Mystikthriller-Serie
 Profilscheinwerfer in der Theaterbeleuchtung

Siehe auch:

 Profil (Begriffsklärung)